Abby Hatcher – kanadyjski serial animowany stworzony przez Roba Hoegee oraz wyprodukowany przez Spin Master Entertainment i Nickelodeon Animation Studio.

Oficjalna premiera serialu odbyła się 1 stycznia 2019 na Nickelodeon oraz Nick Jr., po przedpremierowej internetowej emisji, która odbyła się 18 grudnia 2018. W Polsce serial zadebiutował 27 maja 2019 na antenie Nickelodeon Polska w bloku Nick Jr..

4 czerwca 2019 zostało potwierdzone, że serial został przedłużony o drugi sezon.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie inteligentnej i energicznej siedmiolatki Abby Hatcher i jej przyjaciół Pluszków – niezwykłych i dziwnych stworków mieszkających w hotelu prowadzonym przez rodziców Abby.

Obsada 
 Macy Drouin – Abby Hatcher
 Wyatt White – Bozzly
 Michela Luci – Księżniczka Plujka
 Jacob Soley – Tyci Tadzik
 Christian Dal Dosso – Otis
 Sophie Cullingan – Sprężynka
 Laaibah Alvi – Mo
 Leo Orgil – Bo
 Hattie Kragten – Harriet Bouffant

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Start International Polska
Reżyseria: Joanna Węgrzynowska-Cybińska
Wystąpili:
 Olga Cybińska – Abby Hatcher
 Jakub Strach – Bozzly
 Katarzyna Wincza – Księżniczka Plujka
 Julia Szydłowska
 Krzysztof Tymiński – Kotek Mo
 Katarzyna Mogielnicka
 Franciszek Wojnarowski
 Borys Wiciński – Tyci Tadzik
 Brygida Turowska – 
 Otis,
 Wai Po
 Beata Wyrąbkiewicz – Sprężynka
W pozostałych rolach:
 Sebastian Perdek – Pan Kucharz
 Klaudiusz Kaufmann – Tata Abby
 Beata Jankowska-Tzimas – Burczek
 Anna Szymańczyk – Pani Melvin
 Krzysztof Cybiński
 Aleksandra Kowalicka
i inni

Lektor: Olga Cybińska

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2019
Nickelodeon